Trójskok mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 15 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Bracia Ahearn(e) byli najlepszymi trójskoczkami na świecie w 1912 roku. Tim Ahearne (GBR)  był obrońcą tytułu olimpijskiego i rekordu olimpijskiego. Jego brat Dan Ahearn (USA), który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zmienił pisownie nazwiska, był rekordzistą świata i złotym medalistą mistrzostw amatorskich z 1910 i 1911 roku. Żaden z nich nie wystartował w Sztokholmie.

W związku z ich absencją, dominację w konkursie olimpijskim osiągnęli Szwedzi. Zdobyli oni wszystkie olimpijskie medale oraz zajęli sześć miejsc w pierwszej dwunastce zawodników.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912